Blachstein ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Georg Blachstein (1863–1940), Dresdner Kreuzschüler, Arzt und Stenograf
 Peter Blachstein (1911–1977), deutscher Politiker (SPD)